Arsenal Women Football Club er en engelsk fodboldklub for kvinder, der er en afdeling af Arsenal F.C.. Kvindernes afdeling blev etableret i 1987. De er den mest succefulde af kvindernes fodboldklubber i engelsk fodbold, de har hidtil (1. maj 2017) vundet 43 større pokaler, heraf 2 FA WSL titler, 12 FA Women's Premier League titler, 14 FA Women's Cup-titler, ti Women's League Cup, 4 FA WSL Continental Cup og er pr. 2020 den eneste engelske fodboldklub, der har vundet UEFA Women's Champions League (før UEFA Women's Cup).

Aktuel trup

Danskere spillere i klubben 
 Simone Boye Sørensen (2021-)
 Katrine Veje (2019-2020)
 Janni Arnth (2019)

Referencer 

FA Women’s Super League
Kvindefodboldklubber i England
Arsenal F.C.